Godwin-Austen ist der Name folgender Personen:

 Alfred Reade Godwin-Austen (1889–1963), britischer General
 Henry Haversham Godwin-Austen (1834–1923), britischer Topograph, Geologe und Entdecker
 Robert Alfred Cloyne Godwin-Austen (1808–1884), britischer Geologe

Siehe auch:
 Godwin-Austen-Gletscher